Gmina Dodge (hrabstwo Boone)
 Gmina Dodge (hrabstwo Dubuque)